Fest è uno dei pianeti della serie cinematografica di Guerre stellari
Joachim Fest è stato uno storico tedesco
Federazione Scaut Ticinesi

Altri progetti